Аргентино-армянские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Аргентиной и Арменией. Армянская диаспора в Аргентине является крупнейшей в Латинской Америке и насчитывает около 120 000 человек.

История 
В 1892 году в Аргентину прибыла первая волна армянских мигрантов, в основном из Египта и Сирии. Во время Первой мировой войны несколько тысяч армянских мигрантов прибыли в Аргентину, некоторые из них пережили геноцид, осуществлённый силами Османской империи. В мае 1918 года Армения провозгласила независимость от Российской империи под названием Первая Республика Армения. В 1920 году Аргентина признала независимость Армении и между странами были установлены дипломатические отношения. В декабре 1920 года Рабоче-крестьянская Красная армия вступила на территорию Армении и эта страна была включена в состав Советского Союза. В 1962 году был образован футбольный клуб армянской общины провинции Буэнос-Айрес.

26 декабря 1991 года Армения восстановила независимость после распада Советского Союза. 17 января 1992 года Аргентина и Армения установили дипломатические отношения. В июне 1992 года президент Армении Левон Тер-Петросян посетил с официальным визитом Аргентину. В 1993 году Армения открыла посольство в Буэнос-Айресе. В 1998 году президент Аргентины Карлос Менем посетил с официальным визитом Армению. В 2009 году Аргентина открыла посольство в Армении.

Признание Аргентиной геноцида армян 

В сентябре 1987 года президент Аргентины Рауль Альфонсин выступил с речью перед армянской общиной страны и заявил, что признаёт геноцид армян. В 1995 году президент Аргентины Карлос Менем наложил вето на закон, который признавал геноцид армян. 11 января 2007 года президент Аргентины Нестор Киршнер подписал закон об официальном признании геноцида армян.

Визиты на высоком уровне 
Из Аргентины в Армению:
 президент Карлос Менем (1998)
 министр иностранных дел Аргентины Рафаэль Биельса (2005)
 министр иностранных дел Хорхе Тайана (2010)
 вице-президент Амадо Буду (2013)
 министр иностранных дел Эктор Тимерман (2012)

Из Армении в Аргентину:
 президент Левон Тер-Петросян (1992)
 министр иностранных дел Ваган Папазян (1994)
 министр иностранных дел Вардан Осканян (2000)
 президент Роберт Кочарян (2002)
 министр иностранных дел Эдвард Налбандян (2011)
 президент Серж Саргсян (2014)

Двусторонние соглашения 
После восстановления дипломатических отношений в 1992 году Аргентина и Армения подписали двусторонние соглашения, такие как: Соглашение о сотрудничестве между двумя странами (1992 год); Соглашение о привлечении и взаимной защите инвестиций (1993 год); Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве (1994 год); Соглашение о научно-техническом сотрудничестве (1994 год); Соглашение о сотрудничестве в области использования ядерной энергии в мирных целях (1998 год); Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования (1998 год); Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма (2002 год); Соглашение об отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов (2011 год); Соглашение о программе трудового отпуска (2014 год) и Соглашение об экономическом сотрудничестве (2014 год).

Торговля 
В 2018 году объём товарооборота между странами составил сумму 9,2 миллиона долларов США. Экспорт Аргентины в Армению: мясо, сахар и табак. Экспорт Армении в Аргентину: трикотаж и одежда. Аргентина является пятым по величине иностранным инвестором в экономику Армении.

Дипломатические представительства 
 Аргентина имеет посольство в Ереване.
 Армения содержит посольство в Буэнос-Айресе.

Примечания 

Армения
Аргентина